Алексе́й Степа́нович Я́шнев (а, с. Сосновка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния — 25 января 1945 года, окрестности г. Бреслау) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 248-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии 52-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, лейтенант.

Биография 
Родился а в селе Сосновка ныне Похвистневского района Самарской области.

Обучался в Мариинско-Посадском лесном техникуме (выпускник 1937 года).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина.

Память 
 В городе Димитровград Ульяновской области имя Героя носит улица.
 Его бюст в 2012 году установлен на Аллее Героев.
 В 1977 году на здании лесотехнического техникума в городе Мариинский Посад (ныне Чувашская Республика) установлена мемориальная доска Герою.

Примечания

Источники 
 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные в Польше